Ricardo Fernández Peralta (San José, 24 de noviembre de 1897 - 3 de diciembre de 1978) fue un ingeniero, genealogista, militar e historiador costarricense.

Biografía 

Fue hijo del historiador y diplomático Ricardo Fernández Guardia y Ana Peralta Sancho. Fue bautizado el 9 de enero de 1898. Se casó en primeras nupcias con Felicia Piza Lara y en segundas con Rosario Monge Quiros.

Cursó estudios en Suiza, donde se graduó de ingeniero civil y alcanzó el grado de coronel en el ejército de Costa Rica. Como artillero dirigió el ataque contra el cuartel Bellavista en el episodio conocido como el Bellavistazo.

En el año de 1942 se iniciaron los trabajos de demarcación de límites con la República de Panamá que finalizaron en septiembre del año 1944. Estos trabajos fueron ejecutados por ‘Comisiones Mixtas” integradas por ingenieros de las dos nacionalidades, siendo el ingeniero Ricardo Fernández Peralta jefe de la Comisión Costarricense. Con el fin de resolver las controversias que se pudieran presentar, los dos Gobiernos convinieron el nombramiento de un árbitro chileno que a su vez nombró su asistente técnico. 

El ingeniero Manuel Hormazábal (asistente técnico chileno para la Comisión Comisión Mixta) y el jefe de la Comisión Costarricense, ingeniero Ricardo Fernández Peralta, consideraron que era una lástima que el personal que había sido capacitado para los trabajos limítrofes regresara a otras actividades ajenas a la cartografía y a la geodesia. El segundo logró que el Presidente de la República, Lic. Teodoro Picado Michalski, se interesara en el proyecto de la creación de un Instituto Geográfico Nacional. 

La Ley No. 59 del 3 de julio de 1944 crea el Instituto Geográfico Nacional, dando origen a la segunda etapa del desarrollo de las actividades cartográficas en Costa Rica. Esta institución está destinada a la ejecución de la Carta Geográfica de la República y a los estudios e investigaciones de carácter geográfico, geodésico y geofísico. Fundador y propulsor de la idea fue el Ing. Ricardo Fernández Peralta, primer director, cargo que desempeñó hasta julio de 1948.

Fue Secretario de Fomento en 1944.

Fue uno de los fundadores de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, el 5 de julio de 1952, su Presidente (1966-1971) y Presidente Honorario Vitalicio.

Publicó una biografía del gobernador Pero Afán de Ribera y Gómez y numerosos artículos sobre temas históricos, geográficos y genealógicos.

Ancestros hasta los tatarabuelos

Notas 
Cuadro elaborado por Yves de La Goublaye de Ménorval

Referencias

Enlaces externos 

Historiadores de Costa Rica
Genealogistas de Costa Rica
Ingenieros de Costa Rica
Militares de Costa Rica
Presidentes de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas
Nacidos en San José (Costa Rica)